Камарильо — гражданский аэропорт, расположенный в пяти километрах к западу от делового центра города Камарильо, округ Вентура, США.
 (5653) Камарильо — околоземный астероид из группы Амура, который был открыт 21 ноября 1992 года.